Molinaro puede hacer referencia a:

 Al Molinaro, actor estadounidense.
 Carlo Molinaro, poeta italiano.
 Cristian Molinaro, futbolista italiano.
 Édouard Molinaro, cineasta francés.
 James Molinaro, político estadounidense.
 Jim Molinaro, jugador estadounidense de fútbol americano.
 Lisa Molinaro, música estadounidense.
 Marcus Molinaro, político estadounidense.
 Simone Molinaro, compositor italiano del renacimiento.
 Ursule Molinaro, escritora francoestadounidense.